Warming-up in de sport
 Het verwarmen van een kliekje voeding, zie opwarmen (voedsel)